Příjmení Friberg nosí více významných osobností:

 Adam Friberg (* 1991) – švédský profesionální hráč hry CS:GO
 Daniel Friberg (* 1986) – švédský rychlobruslař
 Eino Friberg (1901–1995) – americký překladatel finského původu